Сара́ев — русская фамилия, женская форма — .

Известные носители

А 
 Сараев, Александр Андреевич (1902—1970) — советский военачальник, генерал-майор.
 Сараев, Анес Тулендиевич (1937 ― 2021) ― казахский писатель, драматург, журналист.

В 
 Сараев, Валерий Николаевич (род. 1962) — российский государственный деятель, глава администрации Саратова.
 Сараев, Виктор Никифорович ― советский и российский учёный, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники.

И 
 Сараев, Илья Михайлович (1901—1987) ― советский генерал-майор, начальник Отдела внешних сношений Министерства ВС СССР, представитель ВС СССР в Военно-штабном комитете ООН.

М, Н 
 Сараев, Михаил Владимирович (1876—1914) — забайкальский казак, есаул, герой Первой мировой войны.

П — Э 
 Сараев, Павел Викторович (род. 1978) — ректор Липецкого государственного технического университета.
 Сараев, Роман Николаевич (1903—1973) — полковник, деятель ВЧК−ОГПУ−НКВД.
 Сараев, Фёдор Трифонович (1895—1966) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Сараев, Эдуард (род. 1974) — эстонский футболист.

См. также